Bavis ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Bavis (1970–2001), US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Mike Bavis (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer